Ein Raketenmotorrad ist ein von einem Raketentriebwerk angetriebenes einspuriges Landfahrzeug, zum Beispiel:

 Ein Ende 1928 vorgestelltes, aber nie gefahrenes Motorrad, auf Basis der Opel Motoclub.
 Das von Kurt C. Volkhart konstruierte und am 1. April 1929 gefahrene Motorrad Volkhart R-R1.

 Opel Motoclub SS Lührs Mod. T.L.10, konstruiert und erster Start 19. Mai 1929 von Otto Lührs.

 DKW 500 SS Lührs Mod. T.L.11, Konstruktion von Otto Lührs und Willi Murken, am 12. Mai 1932 von Willi Murken gefahren.

Siehe auch 
 Raketenauto

Literatur  
 Michael Graf Wolff Metternich: Deutsche Raketenfahrzeuge auf Straße, Schiene und Eis. 1928 bis 1931. Sieger, Lorch 1997

Einzelnachweise 

Raketentechnik